Dystrykt Kohistan – dystrykt w północnym Pakistanie w prowincji Chajber Pasztunchwa. W 1998 roku liczył 472 570 mieszkańców (z czego 55,43% stanowili mężczyźni) i obejmował 73 622 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Dassu.

Przypisy 

Dystrykty w prowincji Chajber Pasztunchwa